Bebo steht für:

 eine Webseite eines sozialen Netzwerks, siehe Bebo
 ein osttimoresisches Dorf Bebo, siehe Lelaufe
 ein mittelalterlicher Schriftsteller, siehe Bebo (Diakon in Bamberg)